Czesław Poborski (1916–1964) – polski geolog, nauczyciel akademicki
 Józef Poborski (1912–1998) – polski geolog
 Rafał Poborski (ur. 1976) – polski dyplomata